El término Coatepec puede referirse:

 a Coatepec, un municipio del estado de Puebla, México;
 a Coatepec, una localidad del estado de Puebla, México, cabecera del municipio anterior;
 a Coatepec, un municipio del estado de Veracruz, México;
 a Coatepec, una localidad del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, México, cabecera del municipio anterior;
 a Coatepec Harinas, un municipio del estado de México;
 a Coatépec, el lugar donde nació la deidad Huitzilopochtli y donde se refugió Coatlicue.
 Coatepec Costales, en el estado de Guerrero, México.
 Coatepec, una localidad perteneciente al municipio de Ixtapaluca en el estado de México, México.